Waleriana – imię żeńskie
 waleriana – lek uspokajający
 waleriana – potoczna nazwa kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis)